Гугуш (; , ; настоящее имя — Фаиге Атешин (; ); 5 мая 1950, Тегеран) — иранская певица и актриса. В 1970-х годах была одной из самых популярных певиц и актрис Ирана. Хорошо известна также в Турции, Закавказье, США и Центральной Азии. В СССР стала известной благодаря фильму «Долгая ночь».

Жизнь и творчество 
Фаиге Атешин родилась 5 мая 1950 года на улице Сарчешме в Тегеране в семье азербайджанских эмигрантов из Советского Союза.

Ещё в детстве начала выступать вместе с отцом на сцене, с семи лет начинает сниматься в фильмах в качестве ребёнка-актёра до 13 лет, но первая взрослая роль стала в 1965 году в фильме Дьяволёнок. Она снялась в более чем 25 фильмах, один из которых стал самым коммерчески успешным иранским фильмом всех времен на тот момент. Некоторые её фильмы были показаны в СССР, один из них — «Долгая ночь» стала популярным фильмом.

В 1971 году исполняет в Каннах песни «Retour de la ville» и «J’entends crier je t’aime» на французском языке и занимает там 1 место. В 1970-х годах её популярность начала стремительно расти к славе и успеху, поскольку она продвигала границу иранской поп-музыки всё дальше и дальше. Известная своими яркими нарядами и чувством моды, Гугуш поразила своих фанатов, жаждущих поп-культуры, в Иране и за её пределами своей фирменной прической и элегантным стилем, вдохновляя многих иранских женщин копировать её прически. Её музыка варьировалась от оптимистичной поп-музыки 1960-х и 1970-х годов, с традиционным оттенком, до декларативных, эмоциональных баллад, посвященных любви и потере, сравнимых с музыкой стиля шансона таких художников, как Эдит Пиаф. Её музыка была популярна и среди неперсидскоязычных слушателей.

Фаиге Атешин выбрала сценическим псевдонимом армянское имя «Гугуш», которым обычно называют мальчиков. Такое имя ей дали при рождении, но в связи с тем, что имя мужское, возникли проблемы при регистрации, поэтому её зарегистрировали на «Фаиге».

Гугуш поёт на персидском языке, кроме того в её исполнении имеются песни на азербайджанском, арабском, армянском, английском, итальянском, испанском и французском языках. В самом Иране она становится символом современности и пользуется огромной популярностью.

Во время иранской революции в 1979 году Гугуш находилась в Лос-Анджелесе. Однако, чувствуя тоску по родине, она решила вернуться туда. В ответ на то, почему она осталась в Иране после революции, она сказала, что это «из любви к ней за ее родину». Несмотря на то, что революция пыталась перевернуть многие символы, особенно связанные с восприятием чрезмерной вестернизации, Гугуш оставалась в Иране в течение многих лет.. После Исламской революции в Иране 1979 года ей запрещается выступать в Иране. Она не выступала, пока не пришёл президент Мохаммед Хатами, который разрешил ей гастролировать за пределами страны.

В 2000 году она переселяется в Северную Америку, в город Лос-Анджелес, где и поныне продолжает свою творческую деятельность.

В 2002 году её песня «Гариби-Ашина» по мнению BBC становится самой популярной песней Среднего Востока.

Популярной песней на азербайджанском языке стала композиция «Ayrılıq» (), которую певица записала и впервые исполнила в 1972 году, во время сольного концерта.

После переезда в США певица продолжила гастроли и выступила в нескольких странах. На территории бывшего СССР певица выступила впервые — 31 августа 2017 года в Ереване и 3 сентября 2017 года в Тбилиси. Гугуш неоднократно приглашали с концертом и в Азербайджан, но выступление певицы в Баку так и не состоялось.

Согласно знакомому с Гугуш певцу , Гугуш считает себя не азербайджанкой, а иранкой. Разговаривает певица по словам Зуруфчу на фарси и немного говорит по-азербайджански.

Семья 

Гугуш была замужем 3 раза, третий из них с Бехрузом Восуги, с которым она снялась в нескольких фильмах, но брак длился недолго. Имеет сына Камбиза от первого брака.

Фильмография

В литературе 
 Расул Гамзатов написал о певице стихотворение «Гугуш» (другое название «Верю, верю, Люблю, люблю»).

Примечания

Ссылки

Видео 
 Гугуш поёт на дне рождения принца Реза Пехлеви
 Гугуш поёт на азербайджанском языке
 Гугуш поёт на арабском языке
 Гугуш поёт на армянском языке
 Гугуш поёт на английском языке
 Гугуш поёт на итальянском языке
 Гугуш поёт на французском языке
 Гугуш поёт на английском языке

Музыка Ирана
Дети-актёры Ирана